Coublanc est un toponyme français qui peut désigner plusieurs communes :

 Coublanc (Haute-Marne), commune française du département de la Haute-Marne en région Grand Est ;
 Coublanc (Saône-et-Loire), commune française du département de Saône-et-Loire en région Bourgogne-Franche-Comté.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France